

Patronyme
 François-Yves Guillin, (1921-2020), est un résistant français de la Seconde Guerre mondiale et historien de la Résistance.
 Robert Guillin, (1926-2013), est un joueur français de basket-ball.
 Wang Guilin, militant et dissident chinois.

Autres
 Groupe Guillin, entreprise d'emballage alimentaire, créé par François Guillin en 1972.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand